Narciarski bieg łączony mężczyzn na 2 x 15 km został przeprowadzony 12 lutego. Zawody odbywały się na trasach w Pragelato, a przystąpiło do nich 77 zawodników z 27 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Rosjanin Jewgienij Diemientjew.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006